Васи́льев () — русская фамилия, образованная от имени Василий. В списке общерусских фамилий занимает 13-е место. Кроме того, топоним.

Фамилия

A 
 
 
 Васильев, Альберт Васильевич (1934—2005) — советский химик, лауреат Государственной премии СССР
 
 
 Васильев, Андриан Васильевич (1895—1963) — советский военачальник.
 
 
 
 Васильев, Артур Дмитриевич (род. 1953) — художник, живописец, народный художник Республики Саха-Якутия (2003).
 Васильев, Афанасий Васильевич (1851—1929) — русский государственный и общественный деятель, публицист.

Б

В 
 
 Васильев, Валериан Михайлович (1883—1961) — советский марийский языковед, фольклорист, этнограф, краевед, педагог, просветитель.
 
 
 Васильев, Вениамин Николаевич (1904—1972) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Васильев, Виталий Дмитриевич (1915—2003) — советский государственный деятель, председатель Читинского горисполкома в 1948—1950 годах.

Г 
 Васильев, Гаврил Иванович (1924—2012) — советский партийный и государственный деятель.
 Васильев, Гавриил Тимофеевич (1928—1997) — дорожный мастер Хабаровской дистанции пути ДВЖД, Герой Социалистического Труда.
 
 Васильев, Генрих Николаевич (1931—1970) — российский живописец-монументалист, график, мастер декоративно-прикладного искусства.
 
 Васильев, Герард Вячеславович (род. 1935) — российский артист оперетты.
 Васильев, Герасим Семёнович (род. 1949) — советский и российский актёр, народный артист Республики Саха.
 Васильев, Герман Константинович (род. 1936) — советский и российский физико-химик, лауреат Ленинской премии.

Д 
 Васильев, Данила Иванович (1897—1958) — австралийский художник и скульптор.

Е 
 
 
 Васильев, Ефим Николаевич (1931—2016) — советский и российский государственный деятель.

И 
 
 
 
 
 Иоанникий (Васильев) (в миру Ипатий; 1784—1851) — схимонах Русской православной церкви.

К

Л 
 
 Васильев, Леонард Леонидович (род. 1937) — советский и белорусский учёный в области теплофизики.

М 
 Васильев М.  (псевдоним, настоящее имя и фамилия Максим Васильевич Клюкин; 1868 ― начало 1920-х) — детский писатель, книгоиздатель.
 Васильев, Макар Васильевич (1889—1940) — советский военачальник во время Гражданской войны.

Н 
 Васильев, Наум Васильевич (XVII в.) — войсковой атаман Войска Донского.
 Васильев, Никандр Васильевич (1919—1995) — Герой Советского Союза.

О

П

Р 
 Васильев, Роман Гаврилович (1913—1991) — советский и якутский политик, председатель Совета Министров Якутской АССР в 1953—1956 годы.
 Васильев, Рустем Николаевич (род. 1948) — советский и российский шахматист.

С 
 
 
 Васильев, Смирной — государственный деятель эпохи царя Бориса Годунова, дьяк.
 Васильев, Сократ Евгеньевич (1796—1860) — врач, коллежский советник.

Т 
 Васильев, Терентий (в монашестве Савватий, по прозвищу Тейша; XVII век) — один из первых руководителей церковного раскола после реформ патриарха Никона, поэт.

Ф 
 Васильев, Феодосий (ум. 1711) — деятель старообрядчества, основатель Феодосиевского согласия.
 Васильев, Феофан Ильич (1917—2000) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 
 Филипп (Васильев) (1674—1742) — деятель старообрядчества, основатель Филипповского согласия.
 Васильев, Флор Иванович (1934—1978) — удмуртский советский поэт.

Х 
 Васильев, Харальд Евгеньевич (род. 1952) — советский и латвийский хоккеист.
 Васильев, Херберт Харальдович (род. 1976) — латвийский хоккеист.

Ч 
 Васильев, Чой (1798—?) — 8-й Пандито Хамбо-лама, глава буддистов Российской империи в 1872—1873 годах.

Э 
 Васильев, Эдуард Иосифович (род. 1943) — заслуженный деятель искусств ЯАССР, лауреат Государственной премии РСФСР в области литературы и искусства.

Ю

Я

Составные фамилии 
 Васильев-Буглай, Дмитрий Степанович (1888—1956) — русский советский композитор.
 Васильев-Кытин, Борис Сергеевич (1923—1987) — Герой Советского Союза.
 Васильев-Савиновский, Степан Григорьевич (1858—1917) — русский военачальник, генерал-майор.
 Васильев-Харысхал, Василий Егорович (1950—2021) — русский советский писатель, прозаик, драматург и автор пьес.
 Васильев-Чечель, Пётр Гаврилович (1870—1920) — русский и украинский военачальник, генерал-майор.
 Васильев-Южин, Михаил Иванович (1876—1937) — депутат Учредительного собрания.
 
 Ремизов-Васильев, Николай Владимирович (1887—1975) — русский живописец и график, театральный художник.
 Файнштейн-Васильев, Михаил Борисович (род. 1953) — советский и российский рок-музыкант, участник рок-группы «Аквариум».

Топоним 
 Васильев — хутор в Прохоровском районе Белгородской области России.
 Васильев — хутор в Малодербетовском районе Калмыкии России.
 Васильев — хутор в Ипатовском районе Ставропольского края России.

Планеты 
 (12979) Evgalvasil’ev (1978)
 (4144) Vladvasil’ev (1981) — в честь артиста балета В. В. Васильева.
 (3930) Vasilev (1982) — в честь художника К. А. Васильева.
 (6483) Nikolajvasil’ev (1990) — в честь иммунолога Н. В. Васильева.
 (126780) Ivovasiljev (2002) — в честь чешского лингвиста Иво Васильева

См. также 

 
 Васильевы — о дворянских родах
 Васильев Враг — село в Арзамасском районе Нижегородской области России
 Васильев вечер
 Васильев день
 
 
 Братья Васильевы

Примечания